Vingt-Cinq-Août ou XXV-Août ou 25-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

25 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,
 
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Fin de la bataille pour la libération de Paris et de plusieurs autres villes de la région parisienne.
 Combats entre Résistants et troupes allemandes, près de Montaigu pour la libération de Lons-le-Saunier dans le Jura.
 Autres lieux : évènements non connus.
 Autres dates : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page .

Graphies « Vingt-Cinq-Août » et « XXV-Août »

Graphie « 25-Août »

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 25 de Agosto » ou « Veinticinco de Agosto »

En grec, « 25-Avgoustou »
 En Grèce : événements non connus
Odos 25-Avgoustou (Rue du 25-Août), à Héraklion, dans la périphérie de Crète.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
25